Бен Бёрчелл (; род. 21 января 1977, Мансфилд, Великобритания) — английский мотогонщик, 3-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками, чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками в классе F2 2016 года, чемпион Великобритании 2021 года.

Спортивная карьера 
Бен Бёрчелл дебютировал в гонках на мотоциклах с колясками в качестве пассажира. С 1999 по 2002 год он выступал в этой роли в Чемпионате Великобритании и трижды попадал в тройку призёров. В 2003 году он впервые выступил в качестве пилота, занял 4-е место и стал новичком года в Чемпионате Великобритании.

В Чемпионате мира Бен Бёрчелл дебютирует в 2001 году также в качестве пассажира с пилотом Барри Флери. Он стартует в трёх гонках, лучший результат дуэта — 8-е место на гонке в Великобритании.

В 2005 году Бен Бёрчелл с младшим братом Томом Бёрчеллом в качестве пассажира дебютирует в Чемпионате мира и занимает 26-ю строчку в общем зачёте. Двумя годами позже братья впервые поднимаются на подиум, а в 2008-м одерживают первую победу на мировом уровне — на второй гонке в Хорватии.

В 2009-м братья Бёрчелл в напряжённой борьбе одерживают верх над признанными лидерами чемпионата — Пеккой Пяйвяринта и Тимом Ривзом, и выигрывают свой первый чемпионат.

В последующие годы Бёрчеллы выступают равно сильно в чемпионатах мира и Великобритании. В 2013 году они одерживают свою первую (из девяти) победу на престижнейшей внезачётной гонке Isle of Man TT.

В 2015 году братья Бёрчелл стали инициаторами скандала. На первой гонке сезона в Донингтоне они столкнулись с Тимом Ривзом и были возмущены его некорректным поведением на трассе. Ривз финишировал, но был дисквалифицирован, а Бёрчеллы в знак протеста отказались продолжать сезон. Пропустили они и сезон 2016 года, но уже по другой причине: в 2016-м братья выиграли Кубок мира по гонкам на мотоциклах с колясками в младшем классе F2.

В 2021 году, спустя 22 года после дебюта, Бену Бёрчеллу, наконец, покоряется и британский чемпионат: они с братом выигрывают его с заметным отрывом за этап до окончания серии.

Бен и Том Бёрчеллы никак не связаны с пассажиром-чемпионом мира 1990 года в классе мотоциклов с колясками Саймоном Бёрчеллом.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками (пилот)

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками (пассажир)

Результаты выступлений на гонке Isle of Man TT

Ссылки 
 Официальный сайт братьев Бёрчелл
 Братья Бёрчелл в Facebook
 Братья Бёрчелл на сайте FIM Awards

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Великобритании